Леман, Дэвид (; 11 июня 1948, Нью-Йорк) — современный американский , , .

Биография и творчество 
Родился в 1948 году в Нью-Йорке. Окончил Колумбийский университет; в течение двух лет учился в Кембриджском университете. Преподаёт в Нью-Йоркском университете и университете Новая школа.

Дэвид Леман — автор ряда поэтических сборников. С 1988 года он является учредителем и редактором книжной серии «Лучшая поэзия Америки» («The Best American Poetry»). Он главный редактор серии публикаций «Поэты о поэзии» издательства University of Michigan Press.

Леман выступает также как литературный критик. Среди его критических работ известность получила монография The Last Avant-Garde: The Making of the New York School of Poets (Doubleday, 1998), посвящённая Нью-Йоркской поэтической школе. Он также автор исследования о детективном жанре «Идеальное убийство» (The Perfect Murder, 1989) и сборника эссе о творчестве Джона Эшбери (Beyond Amazement: New Essays on John Ashbery, 1980).

В октябре 2007 года Д. Леман участвовал в работе Пятого Московского международного фестиваля поэтов. На русский язык поэзию Дэвида Лемана переводила Анна Курт.

Сочинения 
 A Fine Romance (2009)
 Yeshiva Boys (2009)
 When a Woman Loves a Man (Scribner, 2005)
 The Evening Sun (Scribner, 2002)
 The Daily Mirror: A Journal in Poetry (2000)
 The Last Avant-Garde: The Making of the New York School of Poets (1999)
 Valentine Place (1996)
 The Big Question (1995)
 The Line Forms Here (1992)
 Signs of the Times: Deconstruction and the Fall of Paul de Man (1991)
 Operation Memory (1990)
 The Perfect Murder: A Study in Detection (1989)
 An Alternative to Speech (1986)
 Beyond Amazement: New Essays on John Ashbery (1980)

Переводы на русский язык 
 Современная американская поэзия: Антология. Составитель Эйприл Линднер. — М.: ОГИ, 2007. — С.102-109.

Примечания

Ссылки 
 
 

Писатели по алфавиту
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской высшей школы искусств и наук